Gromow ist der Familienname folgender Personen:

 Alexei Alexejewitsch Gromow (* 1960), russischer Politiker
 Boris Wsewolodowitsch Gromow (* 1943), russischer Militär und Politiker
 Felix Nikolajewitsch Gromow (1937–2021), russischer Flottenadmiral

Siehe auch:
 Gromow-Nunatak, Nunatak im ostantarktischen Enderbyland
 (4920) Gromov, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gromov-Hausdorff-Metrik, Metrik auf der Menge der Isometrieklassen von kompakten metrischen Räumen
 Gromov-Witten-Invariante, spezielle Form topologischer Invarianten, welche eine Verbindung zwischen Topologie und Algebra herstellen
 Gromov-hyperbolischer Raum
 Gromov-Produkt, Konzept aus der Theorie der metrischen Räume